Xolalgidae  — семейство перьевых клещей (Analgoidea) из отряда . Встречаются повсеместно. 
Семейство Xolalgidae включает в себя около 20 родов и 50 видов клещей, которые обнаруживаются в перьях разнообразных околоводных и наземных птиц, в основном из отряда Passeriformes. Вид Ingrassia eudyptula Mironov & Proctor, 2008 ассоциирован с малыми пингвинами (Eudyptula minor, Sphenisciformes). Покровы тела слабо хитинизированы. Самцы отличаются сильно развитыми ногами IV пары (первые три пары ног примерно одинаковые по размеру).

Систематика 
Впервые группа Xolalgidae было выделена в 1953 году и описано в качестве трибы Xolalgidi в составе подсемейства Analgesinae. 3 подсемейства, около 50 видов и 20 родов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 ,

Примечания

Литература 
 Stefan, L. M.; Gomez-Diaz, E.; Mironov, S. V. 2013: Three new species of the feather mite subfamily Ingrassiinae (Acariformes: Xolalgidae) from shearwaters and petrels (Procellariiformes: Procellariidae). Zootaxa, 3682(1): 105—120. doi: 10.11646/zootaxa.3682.1.4

Ссылки 
 Australian Faunal Directory
 Joel Hallan’s Biology Catalog: Xolalgidae

Astigmata
Семейства паукообразных
Паразиты птиц